Хомологија се може односити на:

 хомологија (антропологија), однос између људских убеђења, пракси или артефаката.
 хомологија (биологија), однос између структура организама.
 хомологија (математика), однос у математици.